Вьянос может означать:
 Вьянос — муниципалитет в Испании.
 Вьянос (дим) — община (дим) в Греции.